Peter Fox peut désigner :
 Peter Fox (1971-), chanteur allemand ;
 Peter Fox (1984-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Peter Fox, acteur américain.